Stormy Monday Blues steht für

 Stormy Monday Blues (Song), ein Jazztitel von Earl Hines und Billy Eckstine aus dem Jahr 1942
 Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just As Bad), ein Bluessong von T-Bone Walker aus dem Jahr 1947
 Stormy Monday Blues (Album), ein Album von T-Bone Walker aus dem Jahr 1968